ATP Cup 2020 – pierwsza edycja międzynarodowego, drużynowego turnieju tenisowego, zorganizowanego pod auspicjami ATP w sezonie 2020 z cyklu ATP Cup rozgrywanego w dniach 3–12 stycznia 2020 roku w Brisbane, Perth i Sydney na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 15 000 000 dolarów amerykańskich. Był to pierwszy turniej drużynowy rozgrywany pod egidą ATP od 2012 roku, kiedy po raz ostatni przeprowadzono Drużynowy Puchar Świata.

Dwadzieścia cztery drużyny, reprezentujące poszczególne państwa, rywalizowały pomiędzy sobą o Puchar ATP, najpierw w fazie grupowej, później w fazie finałowej.

Punkty rankingowe ATP 
Za zwycięstwo zawodnik otrzymywał punkty zgodnie z poniższą tabelą. Niepokonany zawodnik mógł otrzymać nie więcej niż 750 punktów w grze pojedynczej oraz nie więcej niż 250 punktów w grze podwójnej.

Okoliczności i przebieg turnieju 
15 listopada 2018 ATP w porozumieniu z Tennis Australia ogłosili powstanie nowego męskiego turnieju drużynowego o nazwie Puchar ATP (ATP Cup) w styczniu 2020.

7 stycznia 2019 podano, że dwoma pierwszym gospodarzami turnieju będą miasta Sydney i Brisbane. 28 marca ujawniono, że trzecim miastem, które zorganizuje rozgrywki, będzie Perth. Oznacza to, że turnieje ATP Brisbane International, Sydney International oraz pokazowy Puchar Hopmana nie zostaną rozegrane dla mężczyzn.

4 maja 2019 opublikowano kalendarz tenisowy na sezon 2020 i ustalono, że pierwsza edycja ATP Cup odbędzie się w dniach 3-12 stycznia z fazą grupową w Brisbane i Perth oraz finałem w Sydney.

16 września zakwalifikowano do turnieju pierwszych dziewiętnaście drużyn, w tym gospodarza - Australię. Rozlosowano też podział reprezentacji na sześć grup, a najwyższymi numerami rozstawiono Serbię, Hiszpanię, Szwajcarię i Austrię.

30 października z udziału w zawodach wycofał się z przyczyn rodzinnych Roger Federer. Wobec tego, że Stan Wawrinka również nie zdecydował się wystąpić w turnieju, drużyna Szwajcarii została skreślona z drabinki (pozostali tenisiści z tego kraju nie spełniali kryteriów, pozwalających temu państwu na uzyskanie kwalifikacji).

Decyzja Szwajcara wywołała negatywne reakcje wśród fanów, którzy zakupili bilety na sesje meczów w Sydney. Ceny biletów na spotkania z udziałem Federera wynosiły 205 dolarów, podczas gdy pojedynków innych drużyn - po 65 dolarów. Właściciele biletów domagali się od ATP zwrotu poniesionych kosztów.

14 listopada do drabinki dołączono kolejnych sześć drużyn. Bułgaria, jako najwyżej notowana spośród nich, zastąpiła w grupie C Szwajcarię. Pozostałe ekipy (Chile, Polskę, Urugwaj, Mołdawię i Norwegię) dolosowano do grup w czasie specjalnej ceremonii.

Zwycięzcą pierwszej edycji zostali Serbowie, którzy w meczu finałowym pokonali Hiszpanów 2:1.

Mecze turniejowe

Faza grupowa

Grupa A (Brisbane)

Tabela

Grupa B (Perth)

Tabela

Grupa C (Sydney)

Tabela

Grupa D (Perth)

Tabela

Grupa E (Sydney)

Tabela

Grupa F (Brisbane)

Tabela

Tabela drużyn z drugich miejsc w grupach

Faza finałowa (Sydney)

Drabinka fazy finałowej

Mecze fazy finałowej

Ćwierćfinały

Wielka Brytania–Australia

Argentyna–Rosja

Serbia–Kanada

Belgia–Hiszpania

Półfinały

Serbia–Rosja

Australia–Hiszpania

Finał

Serbia–Hiszpania

Przypisy 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 w Australii
Sport w Brisbane
Sport w Perth
Sport w Sydney